Termenul „Kronburg” se poate referi la:

Comuna Kronburg în Allgäu, Bayern
Cetatea Kronburg lângă Zams, Tirol, Austria

Vezi și
Kronenburg din Eifel, Germania
Lacul Kronenburg din Eifel